Э́туш — еврейская фамилия. Известные носители:

 Этуш, Владимир Абрамович (1922—2019) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР.
 Этуш, Раиса Владимировна (род. 1955) — советская и российская актриса театра и кино, дочь В. А. Этуша.